Konfigurace může být:

 konfigurace (astronomie) – rozmístění nebeských těles na obloze, zejména planet
 konfigurace (elektrotechnika) – rozmístění jednotlivých elektrických obvodů či součástek
 konfigurace elektrizační soustavy
 konfigurace (letectví) – vzájemné uspořádání všech pevných a pohyblivých součástí na letounu
 konfigurace (chemie) – prostorové uspořádání atomů v molekule
 elektronová konfigurace
 konfigurace (geologie) – výšková členitost terénu
 konfigurace (software) – nastavení a/nebo parametrizace software (a hardware), ukládané nastavení (na disk)